Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 по 16 декабря 2012 года в Амьене (Франция) и Донецке (Украина). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2014 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — одиннадцать из Европы и одна из Азии. Сборная Украины пришла из второго дивизиона, сборная Дании пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года

Главные судьи
  Томас Чмиелевски
  Том Дарнелл
  Юрай Конц
  Ансси Салонен

Линейные судьи
  Матьё Барбез
  Томас Кайлот
  Скотт Далглиш
  Андреас Коверт
  Жак Риисом-Биркер
  Давид Тширнер
  Сотаро Ямагути

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года

Главные судьи
  Савис Фабр
  Владимир Проскуров
  Тобиас Верли
  Линус Олунд

Линейные судьи
  Орьян Ален
  Андрей Бакуменко
  Александр Говорун
  Балаж Ковач
  Петер Шефчик
  Флориан Видманн
  Милан Зрнич

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Лука Грачнар
 Защитник:  
 Нападающий:  Артур Гаврус

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  
  Артур Гаврус
  Себастьян Элерс
  
  Штеффен Сёберг
  Лука Грачнар

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Михаил Шевчук
 Защитник:  
 Нападающий:  

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мате Томленович
  
  
  Есмуханбет Толепберген
  
  Михаил Шевчук

Примечания

Ссылки 
 
 
 

М*1
хоккей
хоккей
Спорт во Франции в 2012 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой на Украине
Международные спортивные соревнования в Донецке
Спорт в Амьене